Гипотеза Уиллмора — это нижняя граница энергии Уиллмора тора. Гипотеза носит имя английского математика Томаса Уиллмора, который сформулировал её в 1965 году. Доказательство гипотезы анонсировано Маркишем и Невишом в 2012 году и опубликовано в 2014 году.

Энергия Уиллмора 

Пусть  будет гладким погружением компактной ориентированной поверхности. Пусть дано многообразие M и риманова метрика, порождённая погружением . Пусть  будет средней кривизной (среднее арифметическое главных кривизн κ1 и κ2 в каждой точке). В такой нотации энергия Уиллмора W(M) многообразия M задаётся выражением

 

Нетрудно доказать, что энергия Уиллмора удовлетворяет неравенству  с равенством тогда и только тогда, когда многообразие M является вложенной сферой.

Утверждение 
Вычисление величины W(M) для нескольких примеров даёт повод предположить, что должна быть граница, лучшая чем  для поверхностей с родом . В частности, вычисление W(M) для тора с различными симметриями привели Уиллмора в 1965 году к следующей гипотезе, которая теперь носит его имя
 Для любого тора M, гладко погружённого в R3, выполняется неравенство .

В 1982 году Питер Ли и Яу Шинтун доказали гипотезу в невложенном случае, показав, что если  является погружением компактной поверхности, которая не является вложением, то W(M) не менее .

В 2012 году Фернанду Кода Маркиш и Андре Невиш доказали гипотезу во вложенном случае с помощью . Мартин Шмидт заявил о доказательстве в 2002 году, но работу не приняли для публикации ни в один рецензируемый математический журнал (хотя работа не содержала доказательство гипотезы Уиллмора, Шмидт доказал некоторые другие важные гипотезы в работе). До доказательства Маркиша и Невиша гипотеза Уиллмора была уже доказана для многих специальных случаев, таких как трубчатый тор (самим Уилмором) и торы вращения (Лангером и Сингером).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Доказанные математические гипотезы
Дифференциальная геометрия поверхностей
Теоремы дифференциальной геометрии